Oude Geut (watergang)
Oude Geut (waterschap)